Za druge pomene glejte Krona (razločitev).

Krona je denarna enota na Češkem, Danskem, Islandiji, Norveškem in Švedskem. V preteklosti se je uporabljala tudi v Estoniji, Slovaški, Češkoslovaškem in Avstro-Ogrski.

Valute